Aetideus är ett släkte av kräftdjur. Aetideus ingår i familjen Aetideidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Aetideus